Гаплогруппа N1a1a1a3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 N1a1a1a3
 N1a1a1a3a
 N1a1a1a3b
  N1a1a1a3c

Палеогенетика

Неолит 
Линейно-ленточная керамика
 XN168 | gr. 38/518 ; SMH014 __ Stuttgart-Mühlhausen I __ Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия __ 5288-5060 calBCE (6209±24 BP; MAMS-36734) __ М __ H2* (P96) # N1a1a1a3.

 I0176 | SZEH4 __ Szemely-Hegyes __ Баранья (медье), Венгрия __ 5207-4944 calBCE (6110±30 BP, Beta-310038) __ Ж __ N1a1a1a3.

 Halberstadt-Sonntagsfeld __ Хальберштадт, Гарц (район), Саксония-Анхальт, Германия.
 I2026 | HAL27a __ 5500-4850 BCE __ М __ G2a2a (G-PF3147) # N1a1a1a3.
 I2014 | HAL15a __ 5199-4857 calBCE (6081±30 BP, KIA-40344) __ М __ G2 # N1a1a1a3.
 I0102 | HAL15 __ 5030-4948 calBCE __ N1a1a1a3 > N1a1a1a3b.

Сопотская культура
 POP19 | SU1635 U763 __ Beli Manastir-Popova zemlja __ Бели-Манастир, Осьечко-Бараньска, Хорватия __ 4700–4300 BCE __ Ж __ N1a1a1a3.

Культура Лендьел ()
 KZ6 | poz139 __ Krusza Zamkowa 3 __ Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство, Польша __ 4400–4000 BC __ Ж __ N1a1a1a3 > N1a1a1a3b*.

Медный век 
Ласиньская культура	
 I10046 | P8L4 __ Potočani __ Джуловац, Бьеловарско-Билогорска, Хорватия __ 4200 years cal BCE __ М __ G2a2b2a1 # N1a1a1a3.

Баденская культура (Protoboleraz)
 I2790 | GEN62 __ Abony, Turjányos-dűlő __ Абонь, Пешт (медье), Центральная Венгрия, Венгрия __ 3762-3636 calBCE (4890±35 BP, Poz-82205) __ Ж __ N1a1a1a3.

Ринальдоне / Гаудо
 R1014 | RMPR-1014 __ Monte San Biagio Ind. B, ind. B, R. petrous, 2.5.18 __ Монте-Сан-Бьяджо, Латина (провинция), Лацио, Италия __ 3500-2500 BCE __ M __ H-L901 > H-FT1696* # N1a1a1a3.

Примечания

Публикации 
2015
 
 
 
2017
 
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 N1a1a1a3 – Haplogroup
 Ancient DNA: N1a1a1a3

Гаплогруппа N1 (мтДНК)